La Coppa di Israele 2014-2015 è la 55ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute dal 16 al 19 febbraio alla Pais Arena Jerusalem di Gerusalemme.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Ligat ha'Al 2014-2015

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2014
Pallacanestro nel 2015
Coppa di Israele di pallacanestro maschile